Харсоим (устар. Хар-Соим) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 65 км по левому берегу реки Харъюган. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300027162.

Примечания 

Притоки Харъюгана
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)